Gschwind ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Gschwind (1925–2017), Schweizer Dirigent und Musikpädagoge 
 Cédric Gschwind (* 1985), Schweizer Jazz-Saxophonist und Komponist
 Hugo Gschwind (1900–1975), Schweizer Politiker (Katholisch-Konservative)
 Jean-Paul Gschwind (* 1952), Schweizer Politiker (CVP)
 Johann Martin Gschwind von Pöckstein (1645–1721), kaiserlicher Feldmarschall
 Markus Gschwind (* 1968), deutscher Archäologe
 Martin Gschwind (* 1965), Grossrat des Kantons Basel-Stadt (VA, dann fraktionslos)
 Monica Gschwind (* 1963), Schweizer Politikerin (FDP)
 Paulin Gschwind (1833–1914), Schweizer katholischer und späterer altkatholischer Geistlicher
 Rosina Gschwind-Hofer (1841–1904), Schweizer Lehrerin und Frauenrechtlerin
 Stephan Gschwind (1854–1904), Schweizer Unternehmer

Siehe auch:
 Geschwind